Суа́реш, Соареш (, , ) — португальская фамилия, для бразильских персоналий передаётся как  и . Соответствует испанской фамилии  ().

Носители фамилии 
 Суареш, Андре (1720—1769) — португальский архитектор и скульптор.
 Суареш, Аугушту (род. 1986) — восточнотиморский легкоатлет.
 Суареш, Жуан (род. 1949) — португальский политический и государственный деятель.
 Суареш, Жуари (род. 1992) — профессиональный футболист, выступающий за клуб «Мафра» и сборную Гвинеи-Бисау.
 Суареш, Луиш (род. 1964) — португальский бегун на длинные дистанции.
 Суареш, Мариу (1924—2017) — португальский политик, президент Португалии в 1986—1996 годах.
 Суареш, Педру Нуну де Алмейда (род. 1974) — португальский дзюдоист и тренер.
 Суареш, Седрик (род. 1991) — португальский футболист.
 Суареш, Фабрисиу (1918—1986) — португальский агроном.

 Алмада Суареш, Луиш Карлуш (более известный как Платини; род. 1986) — кабо-вердианский футболист.
 Гомеш Суареш, Силвину (род. 1978) — кабо-вердианский футболист.
 Озориу Суареш, Абилиу (1947—2007) — последний индонезийский губернатор Восточного Тимора.
 Соареш де Пайва, Жуан (ок. 1140 — ?) — португальский трубадур, автор самой ранней сохранившейся кантиги Ora faz host’o senhor de Navarra.
  (род. 1979) — португальский футбольный судья.
 Суареш душ Рейш, Антониу (1847—1889) — португальский скульптор.
 Суареш Карнейру, Антониу (1928—2014) — португальский военный и политический деятель.
 Суареш Мартинеш, Педру (1925—2021) — португальский юрист и ультраправый политик.

Псевдоним 
 Бернарду Суареш — псевдоним португальского писателя Фернандо Пессоа.